Gouzien est un patronyme porté notamment par :

 Armand Gouzien (1839-1892), musicien, journaliste et fonctionnaire français ;
 Robert Gouzien (1950-2021), écrivain et poète français.

Patronyme breton